Volin (South Dakota)
 Vsevolod Michailovitsj Eichenbaum